Маркус Кэмби (; род. 22 марта 1974 года, Хартфорд, штат Коннектикут, США) — американский баскетболист, выступавший в составе шести клубов Национальной баскетбольной ассоциации.

Карьера игрока 
Считается мастером блок-шотов и оборонительной игры, в 2007 году признавался лучшим оборонительным игроком в НБА, четыре раза включался в сборную всех звёзд защиты. Входит в число 50 лидеров в истории НБА по подборам и блок-шотам за карьеру.

15 марта 2012 года Кэмби был обменян в «Хьюстон Рокетс» на Хашима Табита, Джонни Флинна и право выбора во втором раунде будущего драфта.

11 июля 2012 года Маркус был обменян в «Нью-Йорк Никс» на Джерома Джордана, Тони Дугласа, Джоша Харрельсона и два будущих драфт-пика.

На счету Кэмби 4 трипл-дабла за карьеру в НБА. При этом 2 трипл-дабла он сделал в сезоне 1997/98 в составе «Торонто Рэпторс» (оба в формате «очки — подборы — блок-шоты»), а ещё два — спустя 10 лет в сезоне 2007/08 в составе «Денвер Наггетс» (оба в формате «очки-подборы-передачи»). Кроме того на счету Маркуса есть редкое достижение «файв-бай-файв».

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль НБА
 Cambyland Foundation
 Статистика выступлений на basketball-reference.com

Баскетболисты США
Игроки «УМасс Минитмен» (баскетбол)
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Выпускники Средней школы Конарда
Выпускники Хартфордской государственной средней школы
Выпускники Университета Массачусетса в Амхерсте